Следневское сельское поселение — муниципальное образование в Александровском муниципальном районе Владимирской области России.

Административный центр — деревня Следнево.

География 
Территория сельского поселения расположена в центральной части Александровского района, к северо-западу от Александрова. Площадь — 397,7 км².

История 
В 1967 году Долматовский сельсовет был переименован в Следневский с центром в деревне Следнево. 

Следневское сельское поселение образовано 16 мая 2005 года в соответствии с Законом Владимирской области № 61-ОЗ. В его состав вошли территории бывших сельских советов (с 1998 года — сельских округов): Арсаковского, Бакшеевского, Балакиревского и Следневского.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Поселение на сайте Александровского района

Сельские поселения Владимирской области
Муниципальные образования Александровского района Владимирской области